Pour son retour en National après deux années en Ligue 2, le Football Club de Chambly Oise va participer à deux compétitions officielles avec la National et la Coupe de France.

Avant-saison

Mercato estival

Matchs de préparations

Saison 2021-2022

National

Aller

Retour

Coupe de France

Effectif professionnel actuel 
Le tableau suivant dresse la liste des joueurs composant l'effectif du FC Chambly Oise pour la saison 2021-2022.
 
 
|-  

|-

|-

Notes et références 

Saison du Football Club de Chambly Oise
Chambly
Chambly